Giovanni Tristano – architetto italiano
 Giovanni Tristano di Valois – nobile francese